Куттубаев — киргизская фамилия. Известные носители:

 Куттубаев, Аманкул (1907—1984) — киргизский и советский театральный деятель. Народный артист Киргизской ССР (1940). Лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова (1970).
 Куттубаев, Асанкул Куттубаевич (1914—1994) — киргизский и советский актёр театра и кино. Заслуженный артист Киргизской ССР.
 Куттубаева, Анвар (1915—1977) — киргизская и советская оперная певица. Народная артистка Киргизской ССР (1939).